Пу́дов — русская фамилия. Известные носители:

 Пудов, Владимир Сергеевич (род. 1952) — советский и российский государственный и религиозный деятель.
 Пудов, Николай Иванович (1930—1999) — советский легкоатлет, тренер.